«Тёмный ры́царь» () — супергеройский боевик с элементами неонуара режиссёра Кристофера Нолана. Вторая часть новой трилогии о Бэтмене. Главные роли в фильме исполнили Кристиан Бейл (Бэтмен) и Хит Леджер (Джокер). Фильм вышел на экраны в США 18 июля 2008 года (в российский прокат 14 августа). Фильм имел огромный кассовый успех, став четвёртой картиной, собравшей более 1 миллиарда долларов, и получил восторженные отзывы как от критиков, так и от простых зрителей.

В фильме одну из своих последних ролей в кино сыграл Хит Леджер. Его перевоплощение в фильме было оценено на 81-й церемонии вручения премии «Оскар» (посмертно). Он является первым актёром, когда-либо выигрывавшим эту награду за супергеройский фильм.

Сюжет 
Банда преступников в клоунских масках совершает ограбление банка в Готэм-Сити. В погоне за увеличением доли преступники убивают друг друга, в живых остаётся только Джокер (Хит Леджер), который и сбегает с деньгами. Бэтмен (Кристиан Бейл), окружной прокурор Харви Дент (Аарон Экхарт) и лейтенант Джим Гордон (Гари Олдман) создают альянс, чтобы избавить Готэм от организованной преступности. Брюс Уэйн впечатлён идеализмом Дента и предлагает поддержать его карьеру; он считает, что с Дентом в качестве защитника Готэма он может отказаться от роли Бэтмена и вести нормальную жизнь с Рэйчел Доус (Мегги Джилленхол), хотя она и Дент встречаются.

Преступные боссы Сал Марони (Эрик Робертс), Гэмбол (Майкл Джей Уайт) и Чечен (Ричи Костер) проводят видеоконференцию со своим коррумпированным бухгалтером Лао (Чинь Хань), который взял их средства на хранение и сбежал в Гонконг. Вмешивается Джокер, предупреждает их, что Бэтмен охотится за преступниками, и предлагает убить его в обмен на половину их денег. Гэмбол, испытывающий ненависть к Джокеру, объявляет награду за его голову. Вскоре Джокер убивает Гэмбола в его пентхаусе и становится главарём его банды. Бандиты в конечном итоге решают принять предложение.

Бэтмен находит Лао в Гонконге и возвращает его в Готэм для дачи показаний, что позволяет Денту задержать всю банду. Джокер угрожает убивать людей, пока Бэтмен не раскроет свою личность, и начинает с убийства комиссара полиции Джиллиан Б. Лоеба (Колин Макфарлейн) и судьи Сурилльо (Нидия Родригез Террачина), которая председательствует на суде над бандой. Джокер также пытается убить мэра Энтони Гарсиа (Нестор Карбонель), но Гордон жертвует собой, чтобы предотвратить убийство. Дент узнаёт, что Рэйчел является следующей целью.

Брюс решает раскрыть свою тайную личность. Однако, прежде чем он это сделает, Дент заявляет, что он и есть Бэтмен. Дент взят под охрану, но появляется Джокер и нападает на конвой. Бэтмен приходит на помощь Денту, и Гордон, который подстроил свою смерть, задерживает Джокера, что обеспечивает ему повышение до комиссара. Рэйчел и Дента сопровождают детективы на зарплате у Марони; позже Гордон узнаёт, что они не вернулись домой. Бэтмен допрашивает Джокера, который рассказывает, что они находятся в разных местах, начинённых взрывчаткой. Бэтмен мчится, чтобы спасти Рэйчел, а Гордон пытается спасти Дента. Бэтмен прибывает в здание, но понимает, что Джокер отправил его к Денту. Оба здания взрываются, Рэйчел погибла, у Дента изуродована половина лица. Джокер сбегает с Лао, которого он позже убивает.

Коулман Риз (Джошуа Харто), бухгалтер Wayne Enterprises, приходит к выводу, что Брюс это Бэтмен и пытается обнародовать информацию. Не желая, чтобы откровение Риза помешало его планам, Джокер угрожает взорвать больницу, если кто-нибудь не убьёт Риза. Гордон приказывает эвакуировать все больницы в Готэме и направляется охранять Риза. Джокер даёт Денту оружие и убеждает его отомстить за смерть Рэйчел, затем взрывает больницу и сбегает на автобусе с заложниками. Дент продолжает убивать, он определяет судьбу людей, которых считает ответственными за смерть Рэйчел, подбрасывая свою счастливую монету.

После объявления, что Готэм будет подчиняться ему с наступлением ночи, Джокер начиняет два эвакуационных парома взрывчаткой; на одном едут гражданские лица, на другом — заключённые. Он говорит, что взорвёт оба парома к полуночи, но оставит один паром целым, если его пассажиры (у которых есть детонатор для другого судна) взорвут другой. Благодаря помощи Люциуса Фокса (Морган Фриман) Бэтмен находит Джокера с помощью сонара, который шпионит за всем городом. И мирные жители, и заключённые отказываются убивать друг друга, а Бэтмен задерживает Джокера после короткого боя. Прежде чем прибудет полиция, чтобы взять Джокера под стражу, он злорадствует, что граждане Готэма потеряют надежду, как только буйство Дента станет достоянием общественности.

Гордон и Бэтмен прибывают в здание, где погибла Рэйчел. Дент стреляет в Бэтмена, жалеет себя и угрожает убить сына Гордона (Нейтан Гэмбл), утверждая, что халатность Гордона привела к смерти Рэйчел. Прежде чем он подбросит монету для определения судьбы мальчика, Бэтмен, на котором был бронежилет, сталкивает Дента со здания, в результате тот умирает. Бэтмен убеждает Гордона возложить на него ответственность за убийства и сохранить героический образ Дента. Когда полиция начинает охоту на Бэтмена, Гордон уничтожает Бэт-сигнал, Фокс наблюдает, как устройство сонара самоуничтожается, а Альфред Пенниуорт (Майкл Кейн) сжигает письмо от Рэйчел, в котором говорится, что она планирует выйти замуж за Дента.

В ролях

Производство

Сценарий 
Кристофер Нолан и Дэвид С. Гойер потратили три месяца на придумывание истории. Они отмечали в предисловии к абсолютному изданию графического романа «Бэтмен. Долгий Хэллоуин», что этот комикс оказал большое влияние на фильм. В частности, идея триумвирата Бэтмена, Гордона и Дента взята именно оттуда.

Фальшивое название проекта — «Первый поцелуй Рори». Сына Кристофера Нолана зовут Рори.

Подбор актёров 
Мэтт Деймон был фаворитом Кристофера Нолана на роль Харви Дента, но актёр отказался. Другими рассматриваемыми кандидатурами (до того, как роль отошла к Аарону Экхарту), были Хью Джекман, Марк Руффало, Райан Филлипп, Лев Шрайбер и Джош Лукас.

Мэгги Джилленхол исполнила роль Рэйчел Доуз, заменив игравшую её в первом фильме Кэти Холмс. Роль Барбары Гордон сыграла актриса Мелинда Макгроу, сменив актрису Илиссу Фрадин, которая играла эту роль в первой части трилогии.

Подготовка 
В октябре 2006 года локейшн-менеджер Роберт Хиггс прилетел в Великобританию для поиска съёмочных локаций. Были отобраны Ливерпуль, Глазго и Йоркшир. Также создатели выбрали некоторые города США. Выбор Нолана пал на Чикаго. Город привлекал режиссёра своей невероятной архитектурой, при этом Чикаго был менее узнаваем, чем Нью-Йорк. При съёмках «Бэтмена: Начало» власти Чикаго помогли создателям фильма перекрыть участки дорог, автострад и мостов.

Многие сцены были запечатлены камерами Panavision Panaflex Millennium XL и Platinum.

Съёмки 
Производство кинокомикса официально началось 18 апреля 2007 года. Первой отснятой сценой в картине было ограбление банка, которое снималось пять дней в здании старого чикагского почтомата. В мае съёмочная команда переместилась в Англию, а уже в июне вернулась обратно в Чикаго. Вестибюль One Illinois Center сыграл роль пентхауса Брюса Уэйна. Также съёмки проходили в Лондоне, Гонконге и Лос-Анджелесе. Один из взрывов в картине был снят на электростанции Battersea Power в Лондоне. Шум так напугал местных жителей, что этим «террористическим актом» была спровоцирована паника. Компания Double Negative создавала визуальные эффекты для всех фильмов трилогии.

Чтобы подготовиться к роли Джокера, Хит Леджер жил целый месяц один в отеле, разрабатывая психологию своего героя, жестикуляцию и голос. Последнее, по его словам, было самым трудным, так как Хит никак не мог подобрать правильную интонацию. В итоге у него получилось выработать голос отличный от Джека Николсона, который играл свою версию Джокера в «Бэтмене» 1989 года. Актёр вёл дневник, в котором записывал мысли и чувства Джокера. Также он взял манеры Алекса ДеЛарджа из «Заводного апельсина» (1971) и музыканта Сида Вишеса из группы «Sex Pistols».

Грим Джокера состоит из трёх деталей — особых суперпрочных силиконовых накладок, которые закреплены специальными косметическими средствами. Две из них прикреплены к щекам, а третья — под нижней челюстью. Грим на губах выполнен с помощью специальной помады и силиконовых средств, способных придать лицу эффект растянутого рта. Кроме этого, на лицо также нанесён специальный грим, позволяющий придать лицу крайне бледный оттенок.

Это первый фильм, в котором у костюма Бэтмена свободно поворачивается шея.

Во всех сценах с Бэтподом Бейла заменял каскадёр Жан-Пьер Гой.

Фильм посвящён памяти Хита Леджера и Конуэя Уиклиффа (специалиста по визуальным эффектам, погибшего во время съёмок). Об этом сказано в финальных титрах картины.

Музыка

Премьера 
Фильм одновременно вышел на экраны 4366 кинотеатров США и Канады, побив предыдущий рекорд, установленный фильмом «Пираты Карибского моря: На краю света».

За первый день проката «Тёмный рыцарь» собрал  доллара, побив предыдущий рекорд, который принадлежал фильму «Человек-паук 3: Враг в отражении». За первый уикенд «Тёмный рыцарь» заработал  доллара, что на 7 млн выше предыдущего рекорда.

По сборам в США (на момент выхода) «Тёмный рыцарь» стал самой кассовой экранизацией комикса в истории, уступив первое место фильму «Мстители» в 2012 году. Всего за весь прокат фильм собрал  доллара, став четвёртым фильмом, преодолевшим планку в один миллиард долларов и заняв место в верхней части списка самых кассовых фильмов мира.

Критика 
«Тёмный рыцарь» занимает 3-е место в списке 250 лучших фильмов за всю историю на сайте IMDb со средним баллом 9.0 по состоянию на 12 января 2023 года.

На собирающем отзывы кинокритиков сайте Rotten Tomatoes доля одобрительных рецензий о фильме составила 94 %. В качестве консенсуса на сайте вынесены слова: «Мрачный, многозначный и незабываемый, „Тёмный рыцарь“ удался не только как занимательная адаптация комикса, но и как щекочущая нервы криминальная сага». Многие издания, а также писатель Стивен Кинг, назвали «Тёмный рыцарь» лучшим фильмом о супергерое.

Джокер (в исполнении Леджера) занимает третье место в рейтинге 100 величайших Киногероев в истории по версии британского издания «Empire».

Британский совет по классификации кино получил более 200 жалоб на этот фильм, что составило 42 % всех писем, которые совет получил в 2008 году от недовольных зрителей.

Незадолго до выхода фильма на DVD мэр турецкого города Батман () угрожал компании Warner Bros. иском, обвинив её в использовании имени Batman без его разрешения и возложив на компанию вину за нераскрытые убийства и высокий уровень женского суицида в городе. Иск так и не дошёл до суда.

Фильм был запрещён в КНР.

Награды 

 2008 — Премия «Оскар»
 Лучший актёр второго плана — Хит Леджер (посмертно)
 Лучший монтаж звука
 2008 — Премия BAFTA
 Лучший актёр второго плана — Хит Леджер (посмертно)
 2008 — Премия «Золотой глобус»
 Лучший актёр второго плана — Хит Леджер (посмертно)
 2008 — Премия Гильдии киноактёров
 Лучший актёр второго плана — Хит Леджер (посмертно)
 Лучший каскадёрский ансамбль

Видеоигры 
По мотивам фильма планировалась видеоигра Batman: The Dark Knight, выход которой был отменён. Также фильм стал основой для одного из уровней видеоигры Lego Batman 3: Beyond Gotham (2014).

Примечания 

Фильмы США 2008 года
Фильмы-боевики 2008 года
Фильмы Трилогии о Тёмном рыцаре
Фильмы-сиквелы
Фильмы о Джокере
Фильмы Legendary Pictures
Фильмы Warner Bros.
Национальный реестр фильмов